Фа́лик — еврейское мужское личное имя и фамилия. Известные носители:
 
 Фалик, Пинкус Абрамович (1909—1985) — советский театральный администратор.
 Фалик, Юрий Александрович (1936—2009) — российский композитор и дирижёр.

См. также 
 Фаликс, Инна Семёновна — американская пианистка.
 Однокоренные фамилии: Фалькович, Фаликман, Фальк, Фаликов.

Имена еврейского происхождения